HMS Scorpion je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Scorpion (1746) 
 HMS Scorpion (1785) 
 HMS Scorpion (1794) 
 HMS Scorpion (1803) 
 HMS Scorpion (1832) 
 HMS Scorpion (1863) 
 HMS Scorpion (1910) 
 HMS Scorpion (1937) 
 HMS Scorpion (1942) 
 HMS Scorpion (1946)

Scorpion